Oldřich Svoboda je jméno více osobností:
 
 Oldřich Svoboda (politik) (1904–???) - český a československý politik
 Oldřich Svoboda (lední hokejista) (* 1967) - český hokejový brankář